K Náhonu může být ulice:
 K Náhonu (Hostinné)
 K Náhonu (Ivančice)
 K Náhonu (Kolín)
 K Náhonu (Modřice)
 K Náhonu (Praha)
 K Náhonu (Šimonovice)
 K Náhonu (Trutnov)
 K Náhonu (Znojmo)
 K Náhonu (Zubří)